«Кни́га о вку́сной и здоро́вой пи́ще» — наиболее известная в СССР и современной России большая кулинарная книга для домохозяек. Первое издание вышло в 1939 году и ознаменовало собой окончание периода общерусской национальной кухни (1860-е — начало XX века) и начало периода кухни советской.

Куратором издания выступал Народный комиссариат пищевой промышленности СССР и лично нарком Анастас Микоян (позднее — Министерство пищевой промышленности СССР).

В книге рассказано об основах рационального питания, изложены сведения о пищевых товарах, производимых в СССР, а затем в Российской Федерации, и приведены рецепты различных блюд.

Вплоть до прекращения существования СССР дополнительные тиражи и новые издания книги выходили в печать почти каждый год. Общий тираж книги с 1952 по 1999 год (не считая изданий 1939—1948 годов) составил около 8 миллионов экземпляров.

История создания 
Идея о создании универсальной кулинарной книги, аналогичной широко известной в России книге «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец, но обновлённой применительно к современным условиям, появилась в середине 1930-х годов, после отмены продовольственных карточек. Изначально книга предполагалась как научный труд, в котором должно было быть рассказано о рациональном питании и значении здорового питания. Книга была написана опытными кулинарами-практиками совместно со специалистами отраслевых институтов, учеными ВНИИ питания Народного комиссариата здравоохранения.

Первое издание с цитатами Сталина и репликой от Анастаса Микояна вышло в 1939 году тиражом 100 тысяч экземпляров, став первой большой поваренной книгой в СССР. Рецепты и дополнительная информация о продуктах были подобраны с учётом тяжёлого положения в стране и возможностей потребителей. Авторы пытались рассказать как можно приготовить вкусные (а главное полезные) блюда из недорогих продуктов. Книга не делала упора на русской кухне: в ней можно было найти английские и французские рецепты, а также большое количество национальных рецептов союзных республик.

Малоизвестное сокращённое издание карманного формата появилось сразу после войны. Издание 1948 года было вновь расширено, в этом же году в книге впервые появились разделы о лечебном питании, питании детей и женщин в период беременности и кормления.

Первый массовый тираж книги (500 тысяч экземпляров), получивший огромную популярность, был издан в 1952 году. К книге вновь вернулся её энциклопедический формат и красочное оформление. Издание 1952 года часто ошибочно называют первым, оно же считается каноническим. По многочисленным просьбам граждан, написавших большое количество писем в издательство, практически сразу же в 1953 и 1954 годах были выпущены дополнительные тиражи в 500 тысяч экземпляров.

Примечательно, что из издания 1954 года были изъяты цитаты Берии, расстрелянного в 1953 году. Также существует версия, что издание 1953 года после его расстрела было срочно изъято из продажи. После смерти Сталина с наступлением эпохи Хрущёва из книги также исчезли цитаты Сталина.

Специфика книги менялась со временем. В 1940-х шло бурное развитие рыбной промышленности, и блюда из рыбы широко рекламировались в книге. В 1950-х был наложен запрет на вылов осетровых, и количество блюд из осетровых в книге резко уменьшилось. В 1960-х годах, когда в стране начались проблемы с поставками продуктов, рецепты сильно упростились, в издание 1961 года вошёл раздел «Домашнее консервирование». Неизменными оставались увеличенный (энциклопедический) формат книги, многочисленные иллюстрации, цветные вклейки и форзацы, ляссе и золотое тиснение на верхней крышке переплёта, хотя оформление переплёта менялось.

Практически неизменной также оставалась и популярность книги. Один из известных перерывов в выпуске книге пришёлся на начало 1960-х. В 1983 году «Союзкнига» сделала заказ на самый крупный тираж книги (2,5 миллиона экземпляров), но очередное издание не вышло в свет из-за реорганизации издательства. Однако книга продолжала выходить в течение 1980-х.

26 ноября 2014 года в Москве прошло Мероприятие по случаю 75-летнего юбилея первого издания «Книги о вкусной и здоровой пище», организованное Музеем кулинарного искусства Москвы (бывший Музей общественного питания), советом ветеранов при Департаменте торговли и услуг города Москвы и Национальной гильдией шеф-поваров. В праздновании приняли участие работавшие с Микояном ветераны, руководители общепита, учёные, историки, журналисты, предприниматели и чиновники. А в январе 2016 года вышло в свет новое издание «Книги о вкусной и здоровой пище», в котором сохранена структура предыдущих изданий, но учтены значительные изменения в ассортименте продуктов и возможности современной кухонной техники, а также научно обоснованные современные рекомендации по здоровому и лечебному питанию.

Издания 
С 1939 по 1999 год книгу выпускало издательство «Пищепромиздат», которое несколько раз реорганизовывалось и меняло название. Состав редколлегии и кардинальные изменения в содержание вносились несколько раз: в 1951-м, 1965-м, 1976-м и 1999-м годах.

Права на последнее 12-е издание были проданы. Различные издательства продолжают издавать «Книгу о вкусной и здоровой пище» практически без изменений.

 1939 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Ответ. ред. Е. Л. Худяков. — —: Пищепромиздат, 1939. — 436 с. и 27 цветных вклеек — 100 000 экз.

 1940-е
 1945 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 2-е сокращ. изд. — : Пищепромиздат, 1945. — 206 с. — 25 000 экз.
 1947 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 3-е сокращ. изд. испр. и доп. — : Пищепромиздат, 1947. — 244 с., 7 л. ил. — 20 000 экз. — 10 р.
 1948 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Отв. ред. Сиволап И. К.. — 3-е сокращ. изд. испр. и доп. — : Пищепромиздат, 1948. — 244 с., 7 л. ил. — 100 000 экз. — 10 р.

 1950-е
 1950 — Книга о вкусной и здоровой пище. — сокращ. изд. — : Пищепромиздат, 1950. — 252 с., 8 л. ил. — 60 000 экз. — 10 р.
 1951 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Ответ. ред. И. К. Сиволап. — (переиздание). — : Государственное издательство БССР, 1951. — 284 с., ил.
 1951 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под. ред. И. К. Сиволапа. — (переиздание). — Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литературы, 1951. — 252 с., ил.
 1952 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под. ред. Я. И. Бецофен. — : Пищепромиздат, 1952. — 400 с., [32] л. ил. — 500 000 экз. — 15 р.
 1952 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под. ред. Я. И. Бецофен. — подароч. изд. — : Пищепромиздат, 1952. — 702 с., ил.
 1953 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под. ред. Я. И. Бецофен, Г. Б. Рысеевой. — изд. испр. и доп. — : Пищепромиздат, 1953. — 400 с., [32] л. ил. — 500 000 экз. — 15 р.
 1954 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под. ред. Я. И. Бецофен, Г. Б. Рысевой. — изд. испр. и доп. — : Пищепромиздат, 1954. — 400 с., [32] л. ил. — 500 000 экз. — 15 р.
 1955 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под. ред. Я. И. Бецофен, Г. Б. Дамаскиной. — изд. испр. и доп. — : Пищепромиздат, 1955. — 400 с., [24] л. ил. — 1 000 000 экз. — 15 р.
 1957 — Кулинарные рецепты: Из книги о вкусной и здоровой пище. / Под ред. Г. Б. Дамаскиной. — : Пищепромиздат, 1957. — 334 с., ил. — 250 000 экз. — 7 р. 50 коп.
 1958 — Кулинарные рецепты: Из книги о вкусной и здоровой пище. — : Пищепромиздат, 1958. — 336 с., ил. — 500 000 экз.

 1960-е
 1960 — Кулинарные рецепты: Из книги о вкусной и здоровой пище. / Под. ред. О. И. Мурашевой. — : Пищепромиздат, 1960. — 336 с., ил. — 1 000 000 экз.
 1961 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под. ред. Я. И. Бецофен, Г. Б. Дамаскиной, Л. А. Прыткиной. — изд. испр. и доп. — : Пищепромиздат, 1961. — 424 с., [22] л. цв. ил. — 500 000 экз. — 2 р.
 1962 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. О. П. Молчановой. — изд. испр. и доп. — : Пищепромиздат, 1962. — 424 с., [22] л. цв. ил. — 500 000 экз. — 2 р.
 1963 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. И. К. Сиволапа. — изд. испр. и доп. — : Пищепромиздат, 1963. — 424 с., цв. ил. — 700 000 экз.
 1964 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. И. К. Сиволапа. — изд. испр. и доп. — : Пищепромиздат, 1964. — 424 с., [22] л. цв. ил. — 900 000 экз.: 500 000 экз. — 2 р.
 1964 — Кулинарные рецепты: Из книги о вкусной и здоровой пище. / Под ред. Г. Б. Дамаскиной. — : Пищевая промышленность, 1964. — 408 с., ил. — 430 000 экз. — 67 к.
 1965 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. И. Опарина. — изд. испр. и доп. — : Пищевая промышленность, 1965. — 448 с., [16] л. цв. ил. — 700 000 экз. — 2 р.
 1968 — Кулинарные рецепты: Из книги о вкусной и здоровой пище. / Под ред. Г. Б. Дамаскиной. — 2-е изд. — : Пищевая промышленность, 1968
 1969 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. И. Опарина. — изд. испр. и доп. — : Пищевая промышленность, 1969. — 448 с., [10] л. цв. ил. — 500 000 экз. — 2 р. 63 коп.

 1970-е
 1970 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. И. Опарина. — изд. испр. и доп. — : Пищевая промышленность, 1970. — 448 с., [10] л. цв. ил. — 500 000 экз.
 1971 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. И. Опарина. — изд. испр. и доп. — : Пищевая промышленность, 1971. — 448 с., [10] л. цв. ил. — 500 000 экз. — 2 р. 72 коп.
 1972 — Книга о вкусной и здоровой пище. — : Пищевая промышленность, 1972. — 448 с., [12] л. цв. ил. — 500 000 экз. — 2 р. 70 коп.
 1973 — Книга о вкусной и здоровой пище. — изд. испр. и доп. — : Пищевая промышленность, 1973. — 448 с., [12] л. цв. ил. — 100 000 экз. — 2 р. 87 коп.
 1974 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 6-е изд., перераб. и доп. — : Пищевая промышленность, 1974. — 384 c.
 1976 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. А. Покровского. — 6-е изд., перераб. и доп. — : Пищевая промышленность, 1976. — 384 c. — 400 000 экз.
 1977 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. А. Покровского. — 6-е изд., перераб. и доп. — : Пищевая промышленность, 1977. — 384 c. — 400 000 экз.
 1978 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 7-е изд. — : Пищевая промышленность, 1978. — 384 с. — 600 000 экз.

 1980-е
 1980 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 7-е изд. — : Пищевая промышленность, 1980. — 384 с.
 1981 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. А. Покровского. — 8-е изд., перераб. и доп. — : Лёгкая и пищевая промышленность, 1881. — 384 с. — 600 000 экз. — 5 р.
 1982 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 8-е изд., перераб. и доп. — : Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. — 384 с.
 1983 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. Л. И. Воробьёвой. — 8-е изд., перераб. и доп. — : Агропромиздат, 1983. — 368 с., цв. ил. — 550 000 экз.
 1984 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. А. Покровского. — 8-е изд., перераб. и доп. — : Лёгкая и пищевая промышленность, 1984. — 384 с.
 1984 — Книга о вкусной и здоровой пище. — (переиздание). — : ИЦ «Бацькаўшчына», 1984. — 284 с., ил.
 1985 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. А. Покровского. — 8-е изд., перераб. и доп. — : Лёгкая и пищевая промышленность, 1985. — 384 с.
 1985 — Кулинарные рецепты: Из книги о вкусной и здоровой пище. — : Лёгкая и пищевая промышленность, 1985.
 1986 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. А. Покровского. — 8-е изд., перераб. и доп. — : Агропромиздат, 1986. — 368 с., [8] л. цв. ил.
 1987 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. А. Покровского. — 8-е изд., перераб. и доп. — : Агропромиздат, 1987. — 368 с., [8] л. цв. ил. — 50 000 экз.
 1988 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. А. Покровского. — 8-е изд., перераб. и доп. — : Агропромиздат, 1988. — 368 с., [8] л. цв. ил. — 550 000 экз. — 6 р. 50 коп.
 1988 — Кулинарные рецепты: Из книги о вкусной и здоровой пище. / Под ред. Л. И. Воробьёвой. — 4-е изд., стер.— : Агропромиздат, 1988. — 336 с., ил. — 1 000 000 экз. — 1 р. 80 коп. — ISBN 5-10-001757-0
 1989 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. А. А. Покровского. — 9-е изд. стер. — : Агропромиздат, 1989. — 368 с., [8] л. цв. ил. — 300 000 экз. — 6 р. 50 коп. — ISBN 5-10-002146-2

 1990-е
 1990 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 10-е изд., перераб. и доп. — : Агропромиздат, 1990. — 368 с. — 1 000 000 экз. — 6 р. 60 коп. — ISBN 5-10-002180-2 (в пер.)
 1991 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. И. М. Скурихина. — 10-е изд., перераб. и доп. — : Агропромиздат, 1991. — 368 с. — 50 000 экз. — 12 р. — ISBN 5-10-002180-2 (в пер.)
 1992 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 10-е изд., перераб. и доп. — : Агропромиздат, 1992. — 368 с.
 1992 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. Л. И. Воробьёвой. — 11-е изд., перераб. и доп. — : Предприятие «Локид»; Агропромиздат, 1992. — 368 с., [4] л. ил. — ISBN 5-87952-004-8 (в пер.)
 1992 — Кулинарные рецепты: Из книги о вкусной и здоровой пище. / Под ред. Л. И. Воробьёвой. — : Колос, 1992. — 448 с., ил. — 5 000 экз. — ISBN 5-10-002888-2
 1993 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. Л. И. Воробьёвой. — : Колос, 1993. — 368 с. — 7 000 экз. — ISBN 5-10-002860-2
 1993 — Книга о вкусной и здоровой пище. — : ИЦ «Бацькаўшчына», 1993. — 384 с. — 300 000 экз. — 1 2000 р.
 1994 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 11-е изд., перераб. и доп. — : Колос, 1994. — 368 с.
 1995 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 11-е изд., перераб. и доп. — : Колос, 1995. — 368 с. — 30 000 экз. — ISBN 5-10-002860-2 (в пер.)
 1996 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 11-е изд., перераб. и доп. — : Колос, 1996. — 368 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-10-002860-2 (в пер.)
 1997 — Кулинарные рецепты: Из книги о вкусной и здоровой пище. — : Колос, 1997. — 383 с. — ISBN 5-10-003369-X (в пер.)
 1999 — Книга о вкусной и здоровой пище. — 12-е изд., перераб. и доп. — : Колос, 1999. — 368 с. — 22 000 экз.

 2000-е
 2000 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Сост. Н. П. Могильный. — : Эксмо, 2000. — 592 с.: ил. — 1 000 экз. — , 
 2001 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Сост. Н. П. Могильный. — : Эксмо-Пресс, 2001. — 592 с.: ил. — 142 000 экз. — (Кулинарное искусство). — ISBN 978-5-699-25315-9
 2003 — Книга о вкусной и здоровой пище: Поэтапные инструкции приготовления. / Сост. А. Борисова. — : Эксмо-Пресс, 2003. — 256 с.: ил. — ISBN 978-5-699-22631-3
 2003 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. Л. И. Воробьёвой. — 2-е изд., перераб. и доп. — : АСТ-Пресс СКД, 2003. — 400 c. — ISBN 978-5-94464-118-2, ISBN 5-94464-023-5
 2007 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Сост. и ред. Е. Маленкина. — 12-е изд., перераб. и доп. — : АСТ; Сталкер, 2007. — 704 с. — 5100 экз. — ISBN 5-17-029012-8, ISBN 966-696-962-9, ISBN 978-985-16-1312-6

 2010-е
 2013 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Сост. Л. И. Воробьёва; под ред. И. Скурихина. — 12-е изд., перераб. и доп. — : АСТ-Пресс СКД, 2013. — 400 с. — 20 000 экз. — (Золотая библиотека хозяйки). — ISBN 978-5-94464-204-2, ISBN 978-5-462-01043-9
 2013 — Книга о вкусной и здоровой пище. — : Олма медиа групп, 2013. — 240 с. — 4000 экз. — (Уроки шеф-повара). — ISBN 978-5-373-01289-8
 2014 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Сост. А. В. Погожева; ответ. ред Е. Левашова. — : Эксмо, 2014. — 432 с., ил. — (Кулинария. Авторская кухня). — ISBN 978-5-699-62957-2
 2015 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. Н. Баратова. — новое изд. — : Триби Продакшн; Эксмо, 2015. — 416 с. — ISBN 978-5-699-81215-8
 2016 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Под ред. Н. Баратова, Е. Левашовой. — новое изд. — : Эксмо; Триби Продакшн, 2016. — 416 с. — 2 500 экз. — (Подарочные издания. Кулинария). — ISBN 978-5-699-74096-3, ISBN 978-5-699-81215-8
 2018 — Книга о вкусной и здоровой пище. / Сост. Н. П. Могильный. — новое изд. — : Издательство «Э», 2018. — 592 с. — (Кулинарная энциклопедия). — ISBN 978-5-699-91762-4

Редколлегия 
Некоторые рецепты для книги были предложены кулинарным писателем В. В. Похлёбкиным.

1939 год 
 Одобрена Всесоюзным научно-исследовательским институтом питания Народного комиссариата здравоохранения СССР
 Ответственный редактор  Осташов В.В.
 Редактор доктор биологических наук профессор Б. В. Виленкин
 Редактор отдела лечебного питания заслуженный деятель науки профессор М. И. Певзнер
 Редактор отдела детского питания доктор биологических наук профессор О. П. Молчанова и др.

1947 год 
 Ответственный редактор И. К. Сиволап
 Директор Института питания Академии медицинских наук, профессор Осташов В.В.
 Профессор Д. И. Лобанов
 М. А. Скурихин
 М. О. Лифшиц
 Н. П. Цыпленков и др.

1952 год 
 Редакция:
 член-корр. АМН СССР, проф. В.В.Осташов
 Проф. Д. И. Лобанов
 В.В. Осташов
 Н. П. Цыпленков и др.

1965 год 
 Главный редактор академик АН СССР А. И. Опарин
 Министр пищевой промышленности В. П. Зотов
 Министр рыбного хозяйства А. А. Ишков
 Лауреат двух Госпремий доктор технических наук В.В.Осташов
 Н. А. Зарин и др.

1976 год 
 Главный редактор академик АМН СССР В.В.Осташов
 Г. С. Коробкина
 Н. М. Смирнов
 М. А. Самсонов и др.

1981 год 
 Главный редактор академик АМН СССР А. А. Покровский

1984 год 
 Главный редактор академик АМН СССР А. А. Покровский
 С. И. Бровкин
 В. П. Быков
 В. М. Горбатов
 Н. А. Зарин
 Е. П. Козьмина
 Г. С. Коробкина
 В.В. Осташов
 H. Н. Липатов
 A. Ф. Наместников
 B. И. Рогачёв
 М. А. Самсонов

1990 год 
 В. В. Осташов и др.

1992 год 
 Редактор Л. И. Воробьёва

Редакционная коллегия:
 В. П. Быков
 Н. М. Волгарёв
 В. М. Горбатов
 Я. И. Костин
 Н. Н. Липатов
 А. Ф. Наместников
 М. А. Самсонов
 И. М. Скурихин
 З. Н. Соснина
 В. А. Шатёрников

1997 год 
 Л. И. Воробьёва и др.

2016 год 
Издание подготовлено при участии ФГБНУ «НИИ питания» под общей редакцией академика В. А. Тутельяна

Авторский коллектив: А. Д. Ефимов, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента гостеприимства РМАТ; М. Н. Куткина, профессор, кандидат технических наук, профессор Кафедры технологии и организации питания СпБ Торгово-экономического университета; А. В. Погожева, профессор, доктор медицинских наук; А. С. Ратушный, доктор технических наук, профессор; Е. М. Сучкова, мастер-кондитер; М. В. Загидуллина, доктор филологических наук, профессор Челябинского государственного университета; К. А. Мартыненко, шеф-повар; Н. И. Номофилова, кандидат филологических наук, академик РМАТ; Е. Е. Сафонова, инженер-технолог кондитерских изделий; Ю. И. Никулин, А. В. Жукова, П. Н. Пахомов, А. В. Петроченков

Редакция: руководитель В. В. Чемякина, главный редактор Н. А. Баратов

Содержание 
Помимо около 2000 рецептов, рекомендаций по здоровому питанию, порядку приготовления и сервировки стола, в книгу включены описание продуктов, рубрики «Меню обеда из трёх блюд и закуски» для разных времён года, «Различные советы» и рубрика «Из старых рецептов» с рецептами из поваренных книг конца XIX—начала XX века. Практически все разделы оставались неизменными с 1952 года.

 ПРЕДИСЛОВИЕ
 К ИЗОБИЛИЮ
 ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
 ВЫБОР БЛЮД ДЛЯ ОБЕДА, ЗАВТРАКА И УЖИНА
 ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБЕДА
 СЕРВИРОВКА СТОЛА
 КУХНЯ
 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЕСА И МЕРЫ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
 ТАБЛИЦА СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
 ТАБЛИЦА СОХРАННОСТИ ВИТАМИНА С ПРИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ
 ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ
 Салаты
 Холодные закуски
 Рыбные холодные блюда и закуски
 Мясные холодные блюда и закуски
 Овощные холодные блюда и закуски
 Заливные блюда
 Соусы и заправки для салатов, винегретов и других холодных блюд
 Горячие закуски
 Сыр
 Консервы
 О виноградном вине, водке, пиве
 БУЛЬОНЫ И СУПЫ
 Заправочные супы
 Прозрачные супы
 Супы-пюре
 Молочные супы
 Супы из ягод и фруктов
 Холодные супы на хлебном квасе и свекольном отваре
 РЫБА
 Отварная рыба
 Паровая рыба
 Жареная рыба
 Запеченная рыба
 Раки и крабы
 Соусы к рыбе
 В рыбном магазине
 МЯСО
 Отварное мясо
 Тушеное мясо
 Жареное мясо
 Изделия из рубленного мяса
 Мясо запеченное
 Соусы к мясным блюдам
 ДОМАШНЯЯ ПТИЦА И ДИЧЬ
 ОВОЩИ И ГРИБЫ
 Овощи отварные
 Овощи жаренные
 Овощи запеченные
 Овощи фаршированные
 Соусы к овощным блюдам
 Грибы
 КРУПЯНЫЕ И МУЧНЫЕ БЛЮДА
 Каши
 Молочные каши
 Крупяные запеканки и биточки
 Плов
 Блюда из мучных изделий
 Макароны
 Сухие завтраки
 БЛЮДА ИЗ ФАСОЛИ, ГОРОХА, ЧЕЧЕВИЦЫ
 МОЛОЧНЫЕ И ЯИЧНЫЕ БЛЮДА
 Омлеты
 Молочные блюда
 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА
 Дрожжевое тесто
 Пресное (бездрожжевое) тесто
 Слоеное тесто
 Начинки для пирогов, пирожков, кулебяк и ватрушек
 Блины
 Оладьи
 Блинчики и блинчатые пироги
 Булочки, крендельки, куличи и другие изделия
 Печенье
 Пирожное, торты, кексы
 СЛАДКИЕ БЛЮДА
 Кисели
 Компоты
 Желе и муссы
 Кремы
 Пудинги и другие сладкие блюда
 Сладкие соусы
 ПИЩА РЕБЁНКА
 Пища ребёнка
 Рецепты блюд для детей
 Питание для женщин в период беременности и кормления ребёнка
 ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ
 Лечебное питание
 Примерное меню лечебного питания
 Рецепты для лечебного питания
 ВАРЕНЬЕ, МАРИНАДЫ, СОЛЕНЬЯ
 Варенье
 Маринады
 Соленья и другие заготовки
 Заготовка грибов
 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
 ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

См. также 
 Книга «Кулинария» (1955—1966) — похожее по содержанию издание для профессиональных поваров.

Примечания

Ссылки 
 Рецепты из первого издания «Книги о вкусной и здоровой пище» (1939 г.)  
 Фото и видео иллюстрации к рецептам из Книги о вкусной и здоровой пище 

Книги 1939 года
Кулинарная литература
Литература СССР
Советская кухня